Такома ():

Австралия 
 Такома (Tacoma) — пригород в районе местного управления Вайонг-Шаер (Wyong Shire) округе Сидней региона Центральное побережье (Central Coast), штат Новый Южный Уэльс

США 
 Такома — район в Вашингтоне
 Такома — станция Вашингтонского метро
 Такома (Tacoma) — город в округе Пирс, штат Вашингтон
 Такома (Tacoma) — невключённая территория в округе Уайз, штат Виргиния
 Такома-Парк — город в округе Монтгомери, штат Мэриленд
 Такома-Парк (Takoma Park Historic District) — национальный исторический округ (с 1976 года) в одноименном городе, округ Монтгомери штат Мэриленд
 Такома-авеню (Takoma Avenue Historic District) — национальный исторический округ (с 2004 года) в городе Такома-Парк, округ Монтгомери штат Мэриленд
 Такома Акадэми — церковно-приходская школа адвентистов седьмого дня в городе Такома-Парк, штат Мэриленд
 Порт Такома — морской порт в городе Такома

Прочие  
 Фрегаты типа «Такома» — строились по образцу английского фрегата типа «Ривер»
 Такома (Tacoma) — пароход, обслуживаемый в период 1913—1938 года
 Такома Рекордз — американский лейбл звукозаписи
 Toyota Tacoma — пикап